Ploubezre () est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor, en région Bretagne.

Ses habitants sont les Ploubezriens ().

Géographie

Situation 

La commune, relativement étendue, possédait une gare au lieu-dit Kerauzern, fermée en 1993.

Cadre géologique 

Ploubezre est localisée à l'extrémité occidentale du domaine nord armoricain, dans le Massif armoricain qui est le résultat de trois chaînes de montagne successives. Le site géologique de Ploubezre se situe plus précisément au sud d'un bassin sédimentaire essentiellement briovérien et d'un important massif granitique cadomien, le batholite nord-trégorrois. Ce pluton fait partie d'un ensemble plus vaste, le batholite mancellien.

L'histoire géologique de la région est marquée par la chaîne cadomienne. À la fin du Précambrien supérieur, les sédiments briovériens environnants sont fortement déformés, plissés et métamorphisés par le cycle cadomien, formant essentiellement des schistes. Cette chaîne montagneuse, qui devait culminer à environ , donne naissance à des massifs granitiques (dont le batholite côtier nord-trégorrois associé à un volcanisme d'arc insulaire et daté à 615 Ma).
Dans le domaine continental, l'épaississement consécutif à l'orogenèse cadomienne, provoque la fusion crustale à l'origine de la mise en place des dômes anatectiques (migmatites de Guingamp et Saint-Malo à l'est de Plouaret) qui est datée entre 560 et 540 Ma.

L'orogenèse hercynienne s'accompagne d'un métamorphisme et d'un magmatisme qui se manifeste par un important plutonisme : le chapelet nord de granites rouges tardifs (ceinture batholitique de granites individualisée pour la première fois par le géologue Charles Barrois en 1909, formant de Flamanville à Ouessant un alignement de direction cadomienne, contrôlé par les grands accidents directionnels WSW-ENE, datés de 300 Ma, correspond à un magmatisme permien. Ploubezre est située bordure septentrionale du massif granitique de Plouaret qui est lié au fonctionnement du cisaillement nord-armoricain, fait partie de ce chapelet.

Le relief de la commune est ainsi caractérisé par des plateaux accidentés de cuvettes humides qui dérivent de la surface d'érosion éocène qui se retrouve sur ce massif granitique et tout le long de la côte bretonne. De ces plateaux se détachent une série de crêtes et de buttes alignées sur 9 km d'Ouest en Est, entre Plouaret et Caouënnec-Lanvézéac. Il s'agit de bancs de quartzite paléozoïques  très résistants. La majorité de ces crêtes culminant entre 100 et 110 m, sont des butte-témoins de la surface éocène sont des témoins de la surface éocène.

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lannion_aero », sur la commune de Lannion, mise en service en 1993 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, mise en service en 1985 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000 à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Urbanisme

Typologie 
Ploubezre est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.
Elle appartient à l'unité urbaine de Lannion, une agglomération intra-départementale regroupant  et  en 2017, dont elle est une commune de la banlieue.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lannion, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  à moins de .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (80,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (81 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
zones agricoles hétérogènes (55,3 %), terres arables (22,5 %), forêts (14,6 %), zones urbanisées (5,2 %), prairies (2,4 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Toponymie 
L'office de la langue bretonne a relevé les formes écrites à plusieurs époques. Dans les textes en latin, les formes Plebis Petri et Plebe Petri sont attestées au , puis Ploeebre en 1404, Ploeberre en 1426, Plobezre en 1516, Plou Berre en 1630 et Plou-Pezr en 1636.

Il s'agit d'un composé de Plou (paroisse) et de Pêr (Pierre en français), soit la « paroisse de Pierre », ce qui est également le sens des traductions latines. Le prénom breton Per était écrit Pezr en moyen-breton, avant que le /z/ ne cesse d'être prononcé puis d'être écrit dans l'évolution finale du moyen-breton. La mutation P/B était parfois écrite, parfois non, d'où les formes en B- et en P-. C'est pourquoi l'église est dédiée à Saint-Pierre.

Histoire

Préhistoire et Antiquité 
La présence humaine sur le territoire de la commune est attestée depuis le Néolithique comme en témoigne quelques outils lithiques retrouvés (haches en pierre polie) et le menhir du Rhun, parfois mentionné sous le nom d' « Ar Min Sul ».
 
Au Run se trouvent des vestiges d'un tumulus, un cimetière datant de la même époque est également présent à Keryanouen, les différentes fouilles effectuées ont permis de constater qu'il fut utilisé à l'époque romaine.

Des haches en bronze ont été découvertes sur la commune. Une stèle signale également la période gauloise. Les différentes fouilles effectuées à Runfao ont permis de découvrir, dans la basse-cour du château, des tuiles, des briques et des restes de construction, ce qui atteste la présence d'une occupation romaine.

Moyen-Âge 

En 1330, apparaît la première mention de Ploubezre, des traces de cet écrit figurent dans le procès de canonisation de saint Yves, Ploubezre a alors pour nom de Plebis Petri (pour paroisse de Pierre).

Au Moyen Âge, s'élèvent à Ploubezre des mottes féodales, Kerhervé, des châteaux, notamment ceux de Coatfrec et Runfao. Ces deux châteaux sont les plus puissants de la paroisse.

Le , le seigneur de Coëtfrec, Guillaume de Penhoët, reçoit le titre de banneret du duc de Bretagne, ce qui valut à la terre de ce nom le titre de baronnie.

Plusieurs manoirs viennent couvrir le sol de la commune, ils affichent la richesse des seigneurs locaux durant le .

Époque moderne 

Le  commencent l'édification du clocher-mur de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul (inscription sur le porche).

« Le troisième et septième jours de  fut brûlée et ravagée la paroisse de Plestin par ceux du parti du roi. Et au réciproque le 21 du même mois de  fut pareillement brûlée et ravagée la paroisse de Plouaret, Ploubezre et la ville de Lannion par ceux qui tenaient le parti du duc de Mercœur » a écrit le curé de Lanvellec. En 1592, le chef de guerre de la Fontenelle, tristement célèbre pour ses méfaits, occupe le château de Coatfrec (Coëtfrec) en 1592 au nom du duc de Mercœur suivant mandement donné à Nantes le . Il s'y fortifie et dirige des incursions sur les environs. Il en est chassé par Sourdéac, gouverneur de Brest, au printemps 1593. Vers 1600, le château de Coëtfrec, qui avait servi de repaire aux Ligueurs pendant la guerre précédente, est démantelé sur ordre de Henri IV.

À partir du , la noblesse préfère résider à Lannion, et de ce fait Ploubezre vit dans l'orbite de Lannion qui se développe de plus en plus.

Le  
En 1817, le clocher de l'église est frappé par la foudre.; le , le clocher est foudroyé une seconde fois.

Le , Ploubezre cède le hameau de Keranstivel et le moulin de Rosalic au profit de Lannion.

Le

La 1ère Guerre Mondiale 

Le Monument aux Morts fait état de 136 soldats Morts pour la France. Parmi eux, 3 ont péri en mer.

La 2ème Guerre mondiale 

Entre 1939 et 1945, 25 soldats sont Morts pour la France, dont 2 qui ont péri en mer.

Le , une patrouille allemande ayant été attaquée par des résistants entre le bourg de Ploubezre et la gare de Kerauzern, de nombreuses arrestations eurent lieu dans le bourg de Ploubezre et les soldats allemands firent sauter à la dynamite une usine de teillage de lin, une ferme et trois maisons.

Le , des maquisards font sauter un pont de chemin de fer sur la commune.

La Guerre d'Indochine 

Deux soldats sont Morts pour la France.

L'après 2ème Guerre mondiale 

Vers 1950, la chapelle Saint-Guirec, qui datait de 1698, est démolie.

Démographie

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires 

|-
|colspan="5" align="center" bgcolor="#f3fff3" |

Résultats des élections 
Élections présidentielles, résultats des deuxièmes tours :
 Élection présidentielle de 2002 : 91,16 % pour Jacques Chirac (RPR), 8,84 % pour Jean-Marie Le Pen (FN), 93,46 % de participation.
 Élection présidentielle de 2007 : 65,29 % pour Ségolène Royal (PS), 34,71 % pour Nicolas Sarkozy (UMP), 95,85 % de participation.

Langue bretonne 
 En breton, la commune se nomme Ploubêr.
 Le maire, Jean-Yves Menou, a signé la charte « Ya d'ar brezhoneg », visant à promouvoir le breton au sein de la commune, le .
La filière bilingue breton-français a fonctionné à Ploubezre jusqu'à la fermeture en 2011 de l'école privée Saint-Louis qui dispensait cet enseignement. En septembre 2020, une filière bilingue breton-français a été mise en place, à l’école maternelle publique de Ploubezre.

Sites et monuments

Manoirs et châteaux 
 Château de Coatilliau, propriété de la famille Kergariou du .
 Château de Kergrist, , visitable de Pâques à septembre, inscrit au titre des monuments historiques.
 Château de Coatfrec, , en ruines, inscrit au titre des monuments historiques.
 Manoir de Kerauzern, , inscrit au titre des monuments historiques.
 Manoir de Kerguéréon, ancienne résidence de la famille de Kermel, hérité par la famille de Méric de Bellefon.
 Manoir de Launay (vers 1400).

Édifices religieux 

 L'église Saint-Pierre et le cimetière de Ploubezre, classés au titre des Monuments historiques.
 Chapelle de Kerfons en Kerfaouës, -, visitable du  au , classée au titre des Monuments historiques, célèbre pour son jubé et son retable baroque.
 Chapelle Saint-Fiacre de Runefao, privée, inscrite au titre des Monuments historiques.
 Chapelle Sainte-Thècle, située à Keriel près du Léguer.
 Chapelle de Kerauzern.

Autres 
 Les cinq croix (Ar Pemp Kroaz) au carrefour de la route de Tonquedec où se trouve la chapelle de Kerfons, inscrites au titre des Monuments historiques.

Jumelage 
La commune est jumelée avec :
 .

Personnalités liées à la commune 
 Fañch Peru (écrivain, né en 1940).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des communes des Côtes-d'Armor

Liens externes 

   

 
Commune dans les Côtes-d'Armor
Unité urbaine de Lannion
Aire urbaine de Lannion
Commune signataire de la charte Ya d'ar Brezhoneg
Aire d'attraction de Lannion